Зоммеркаль:

 Зоммеркаль — коммуна в Германии.
 Зоммеркаль — река в Германии.